«Адажио» — российско-французско-испанский объёмный (из бумажных фигур) мультфильм киностудии анимационных фильмов «Стайер».

Создатели 
 Режиссёр, автор сценария, продюсер — Гарри Бардин
 Художник-постановщик — Аркадий Мелик-Саркисян
 Художник по куклам — Лидия Маятникова
 Операторы-постановщики — Игорь Скидан-Босин, Александр Двигубский
 Аниматоры — Ирина Собинова-Кассиль, Лидия Маятникова, Наталья Тимофеева (Федосова)
 Художник — Владимир Маслов
 Ассистент художника — Виктор Корябкин
 Художник по свету — Юрий Лахов
 Звукорежиссёр — Владимир Виноградов
 Режиссёр перезаписи — Владимир Кузнецов
 Монтажёр — Ирина Собинова-Кассиль
 Цветоустановщик — Жермена Фирсова
 Директор картины — Наталья Донатова
 Композитор — Альбинони

Сюжет 
По местности идет толпа серых бумажных журавликов. Их сдувает ветер с песком, они погибают. Но тут появляется Белый журавлик и спасает их, закрывая собой от ветра. После того, как опасная зона пройдена, толпа замечает, что спаситель не такой, как они. Бумажки решают запятнать его грязью и сделать таким же, как они. После ряда неудачных попыток неблагодарные серые журавли убивают своего спасителя, разорвав его на части. Но Белый собирается и возносится на небо, от чего оно из серого становится голубым и светлым. Бумажные журавли продолжают свой путь, неся портреты Белого, но тут появляется другой не похожий на них журавлик, только теперь Чёрный, и на него смотрят тем же взглядом, что сперва на Белого.

На протяжении всего мультфильма звучит Адажио соль минор Ремо Джадзотто, широко известное как Адажио Альбинони, в исполнении Берлинского Филармонического Оркестра п/у Герберта фон Караяна (запись 1987).

Награды 
 2000 год — Гран-при, приз «Выборгский счёт», Приз Российско-Европейской киноассоциации на VIII фестивале Российского кино «Окно в Европу»
 2000 год — Гран-при Международного правозащитного фестиваля «Сталкер»
 2000 год — Специальный приз жюри МКФ в Марита
 2001 год — Золотой приз на МКФ в Нью-Йорке
 2001 год — Премия Российской киноакадемии «НИКА»
 2001 год — Гран-при МКФ в Руане
 2001 год — Приз жюри МКФ в Тегеране
 2001 год — Приз МКФ в Катаре

Литература 
 . с.139-143.

Ссылки 
 
 Гарри Бардин об истории создания мультфильма «Адажио»
 «Адажио» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Примечания 

Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Кукольные мультфильмы России 2000 года
Кукольные мультфильмы Франции
Короткометражные мультфильмы Испании
Мультфильмы Гарри Бардина
Музыкальные мультфильмы
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Окно в Европу»
Мультфильмы Canal+
Фильмы Испании 2000 года
Короткометражные мультфильмы Франции
Фильмы Франции 2000 года
Кукольные мультфильмы Испании